Naselja u Srbiji:
 Varevo (Novi Pazar, Srbija), naselje u sastavu općine Novi Pazar
 Varevo (Raška, Srbija), naselje u sastavu općine Raška